Мугут (Мугути) — название населённых пунктов в Южной Осетии:

 Мугут — село в Дзауском районе Южной Осетии.
 Мугут — село Знаурском районе Южной Осетии.

См. также 
 Мугут-Той-Игый